24 Stunden bezeichnet zwei Filme:
 24 Stunden (1993) 
 24 Stunden (1934)

Siehe auch:
 24/7
 24 heures 
 24 Hours 
 24 Oras 
 24 Tschasa